

Cinema 
 Merely Players – film del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
 Merely Players – film del 1918 diretto da Oscar Apfel

Televisione 
 Merely Players – film per la televisione del 2000